Last Patrol () — девятый студийный альбом американской стоунер-рок-группы Monster Magnet, выпущенный лейблом Napalm Records 15 октября 2013 года.

Дэйв Вайндорф, лидер Monster Magnet, описал Last Patrol, как возвращение к корням в плане создания звуковой атмосферы и использования приёмов записи. Музыкант также разъяснил, что при написании песен группа делала упор на использование в тексте композиций сюрреалистических образов и понятий из научной фантастики.

Релиз Last Patrol состоялся 15 октября 2013. За первую неделю продаж в США пластинка разошлась тиражом 2,300 копий, тем самым заняв 188 место в чарте Billboard 200. Помимо этого, альбом вошёл в чарты Австрии, Бельгии, Германии, Швейцарии и Финляндии.

Восприятие 

В большинстве своём Last Patrol получил высокие оценки критиков. Многие обозреватели выделили мелодичность и лирику композиций. К примеру, редактор журнала Revolver Гари Грэфф написал, что группа продолжает «звучать свежо и полноценно». Схожую точку зрения высказал Джеймс Кристофер Монгер, рецензент Allmusic. Сравнивая альбом с предыдущей пластинкой Mastermind, критик отметил в песнях Last Patrol меньше жёсткости, но тем не менее он проследил звуковые черты, присущие музыкальному стилю Monster Magnet. Отрицательный отзыв оставил Иен Робинсон из CraveOnline; свою оценку (5 из 10) он обосновал «не интересностью» как альбома, так и самой группы.

Список композиций

Участники записи

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Last Patrol на Discogs

Альбомы стоунер-рока
Альбомы психоделического рока
Альбомы Monster Magnet
Концептуальные альбомы
Альбомы Napalm Records